|-
| 173101 - ||  || 13 octombrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 173102 - ||  || 13 octombrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 173103 - ||  || 19 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173104 - ||  || 31 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173105 - ||  || 4 noiembrie 2007 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 173106 - ||  || 3 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173107 - ||  || 3 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173108 Ingola || 6240 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173109 - || 7635 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173110 - || 2323 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173111 - || 2059 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173112 - || 4327 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173113 - || 5038 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173114 - || 1195 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173115 - || 3145 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173116 - || 4162 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173117 Promachus ||  || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 173118 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 173119 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 173120 - ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 173121 - ||  || 5 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173122 - ||  || 30 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173123 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 173124 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 173125 - ||  || 15 august 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173126 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173127 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 173128 - ||  || 19 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173129 - ||  || 1 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173130 - ||  || 4 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173131 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 173132 - ||  || 2 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173133 - ||  || 4 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173134 - ||  || 27 decembrie 1994 || Caussols || C. Pollas
|-
| 173135 - ||  || 25 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173136 - ||  || 24 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173137 - ||  || 26 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173138 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173139 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173140 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173141 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173142 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173143 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173144 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173145 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173146 - || 1995 UM || 17 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 173147 - ||  || 22 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173148 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173149 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173150 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173151 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173152 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173153 - ||  || 13 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173154 - || 1996 ME || 16 iunie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173155 - || 1996 RP || 8 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 173156 - ||  || 7 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173157 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173158 - ||  || 6 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 173159 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 173160 - ||  || 17 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173161 - ||  || 9 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173162 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173163 - ||  || 6 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173164 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 173165 - ||  || 15 ianuarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 173166 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 173167 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173168 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173169 - ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173170 - ||  || 10 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173171 - ||  || 11 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 173172 - ||  || 10 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 173173 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173174 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 173175 - ||  || 29 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173176 - || 1997 KO || 29 mai 1997 || Mount Hopkins || 
|-
| 173177 - ||  || 23 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 173178 - ||  || 3 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173179 ||  || 6 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 173180 - ||  || 25 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173181 - || 1998 FM || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173182 - || 1998 FY || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173183 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173184 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173185 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173186 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173187 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173188 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173189 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173190 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173191 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173192 - ||  || 15 iulie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173193 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173194 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173195 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173196 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173197 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173198 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173199 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 173200 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-